Hellmuth Marx, een Oostenrijkse beeldhouwer
 Karl Marx, een Duits filosoof en econoom
 The Marx Brothers, een groep Joods-Amerikaanse komieken uit de eerste helft van de twintigste eeuw
 Marx (stad), een stad in de Russische oblast Saratov
 Marx (Wittmund), een dorp in de Duitse Landkreis Wittmund
 Thorben Marx, een Duits voetballer